Les Junies peut faire référence à :
 Almont-les-Junies, une commune française, située dans le département de l'Aveyron et la région Midi-Pyrénées.
 Les Junies, une commune française, située dans le département du Lot et la région Midi-Pyrénées.